Huelma kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huelma (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Huelma (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar